WTA Diamond Games 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на крытых хардовых кортах.

Турнир-2008 является 7-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Антверпене, Бельгия с 11 по 17 февраля. Турнир продолжал зимнюю зальную серию соревнований.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Жюстин Энен (№ 1 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жюстин Энен выигрывает свой 2й титул в сезоне и 41й за карьеру в туре ассоциации.
 Карин Кнапп уступает свой дебютный финал в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Кара Блэк выигрывает свой 1й титул в сезоне и 37й за карьеру в туре ассоциации.
 Лизель Хубер выигрывает свой 1й титул в сезоне и 25й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки 

 Официальный сайт

См. также 
 Proximus Diamond Games
 WTA Тур 2008
 Серия турниров 2-й категории WTA
 Портал: Теннис

Бельгия
Теннис
Февраль 2008 года
2008
Спортивные соревнования в Антверпене